Вансе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Вансе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта

Див. також 
 Венс